Straße 54 steht für:

 I/54 (Slowakei), eine Straße in der Slowakei
 Snæfellsnesvegur, eine Straße in Island